Polder: a tengertől elhódított alacsonyan fekvő terület
POLDER: betűszó, egy környezetvédelmi műholdas sugárzásmérő neve, amit a CNES francia űrügynökség fejlesztett ki (CNES, POLDER)